Dīmītrios Rallīs (1844-1921) – politico greco
Euaggelos Rallīs (...–...) – tennista greco
Geōrgios Rallīs (1918-2006) – politico greco, figlio di Ioannis e nipote di Dimitrios
Iōannīs Rallīs (1878-1946) – politico greco, figlio di Dimitrios
Michael Rallis, ring name Riddick Moss (1989) – wrestler statunitense